Фамилија Сервантес има више значења:

 Фамилија Сервантес, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сервантес, Ехидо Синалоа Парсела Куарента и Синко (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сервантес, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сервантес, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику